WDL steht für:
 Wertdienstleister, laut Bundesbank die Definition für Geldtransportunternehmen
 World Definition Language, Skriptsprache der früheren Version des 3D-Computerspiel-Entwicklungssystems 3D GameStudio
 World Digital Library, ein UNESCO-Projekt
 Waveform Description Language, Beschreibungssprache für Software Defined Radio
 WDL Aviation (ICAO-Code), deutsche Charterfluggesellschaft
 WDL Luftschiffgesellschaft, deutsches Luftschiffunternehmen aus Mülheim an der Ruhr, eine Tochtergesellschaft der WDL-Gruppe
  WDL (Produzent), schwedischer Musikproduzent

Abkürzung